Slovo Hypnos má několik významů.
 Hypnos (bůh) – bůh spánku v řecké mytologii,
 Hypnos (skupina) – česká deathmetalová kapela,
 Hypnos (EP) – EP české deathmetalové kapely Hypnos.